Pompeiòpolis, llatí Pompeiopolis, és el nom llatí de diverses ciutats:

 Pompeiòpolis (Paflagònia)
 Nom que va portar temporalment Soli a Cilícia
 Nom que va portar temporalment Amisos al Pont
 Nom que va portar temporalment Magnòpolis a Capadòcia
 Pompelon, moderna Pamplona